Amonij lahko pomeni:
 staro ime oaze Siva, po katerem je dobil ime amonijak,
 amonijev ion, pozitivno nabiti poliatomski kation s kemijsko formulo NH4+,
 Amonij Aleksandrijski, krščanski filozof iz 3. stoletja,
 Amonij Hermij, grški filozof iz 5. stoletja,
 Amonij Sakas, starogrški filozof iz 3. stoletja.